La Coppa del Kazakistan 2020-2021 è stata la 25ª edizione del torneo. La competizione si è giocata dal 5 all'11 ottobre 2020.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale 
La final four si è svolta presso la Sairan Arena di Nur-Sultan.

Voci correlate 
Campionato kazako di calcio a 5 2020-2021

Coppa del Kazakistan di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2020
Calcio a 5 nel 2021